Milan I. ist der Name folgender Personen:

 Milan I. Obrenović (1819–1839), serbischer Fürst
 Milan I. (Serbien) (1854–1901), serbischer Fürst und König von Serbien